Karma (álbum) puede referirse a los álbumes:

 Al álbum Karma del grupo de power metal Kamelot (2001).
 Al álbum Karma del grupo de glam metal Winger (2009).